Bęczyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bęczyn, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bęczyn, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne

Homonymie de localités